Крокодил (Crocodylus) — рід плазунів родини справжніх крокодилів, найрізноманітніший і поширений рід ряду крокодилових. Його представники мешкають у всіх частинах світу, виключаючи Європу і Антарктиду, де великі плазуни взагалі не зустрічаються. Найпоширеніший в Африці, на півдні Азії, на півночі Австралії і в Океанії, зустрічається в Північній, Центральній і Південній Америках. Етимологія: назва походить від  — черв'як, що вигрівається на камінцях, у ріні.
.

Систематика та таксономія 
Рід включає 12 сучасних видів.

Філіппінський крокодил раніше вважали підвидом новогвінейського (Crocodylus novaeguineae mindorensis), проте зараз зазвичай виділяють в окремий вид Crocodylus mindorensis. Раніше до роду відносили також африканського вузькорилого крокодила (Crocodylus cataphractus), але дослідження геному змусили виділити його в окремий рід Mecistops. Прісноводий крокодил (Crocodylus johnstoni , Крокодил Джонстона) спочатку був названий Crocodylus johnsoni (тобто Крокодил Джонсона) через помилку в написанні прізвища першовідкривача. Хоча через деякий час помилка була виправлена, в літературі зустрічаються обидві назви.

Викопні види 
 † Crocodylus anthropophagus, пліоцен-плейстоцен Танзанії. 
 † Crocodylus checchiai, пізній міоцен Кенії, ранній пліоцен Лівії.
 † Crocodylus falconensis, ранній пліоцен Венесуели.
 † Crocodylus palaeindicus, міоцен-плейстоцен Південної Азії.
 † Crocodylus thorbjarnarsoni, пліоцен-плейстоцен Кенії.
 † Voay — пізньоплейстоценовий рід рептилій, споріднений до сучасних крокодилів.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує еволюційні зв'язки між різними видами крокодилів:

Примітки

Посилання 
 Крокодил  // 

Крокодилові
Роди плазунів